I Was Made to Love Her peut faire référence à :

 I Was Made to Love Her, un album de Stevie Wonder (1967)
 I Was Made to Love Her, une chanson issue de cet album (1967)
 I Was Made to Love Her, une chanson du groupe S.S.O. (1977)

Références 

Homonymie
Homonymie de titre